

Верньє — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта

Верньє — місто в кантоні Женева